Лейкпорт може да се отнася за:

 Лейкпорт (Калифорния), град и окръжен център на окръг Лейк в щата Калифорния, САЩ
 Лейкпорт (Тексас), град в щата Тексас, САЩ
 Лейкпорт (Флорида), градче в щата Флорида, САЩ